Манойлович:

 Манойлович, Воислав — Народный герой Югославии.
 Манойлович, Ненад (1954—2014) — югославский ватерполист и тренер, старший тренер мужской сборной Югославии.
 Манойлович, Никола (род. 1981) — сербский гандболист.
 Манойлович, Предраг — югославский и сербский актёр.
 Манойлович, Филип (род. 1996) — сербский футболист, футбольный вратарь клуба «Сопот».